Con el nombre de Testudo se puede hacer referencia a:
 Testudo, formación de combate de la infantería romana; 
 Testudo, género de tortugas de la familia Testudinidae; o
 Testudo, antigua constelación con forma de tortuga.